Hans Passavant ist der Name folgender Personen:

* Hans von Passavant (1890–1953), deutscher Kaufmann, Beamter und Politiker, MdL Nassau 

 Hans Ulrich Passavant (1652–1709), Schweizer Seidenfabrikant